JD (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
Jonge Democraten, een Nederlandse vrijzinnig-democratische politieke jongerenorganisatie (PJO)
JD (Bangladesh), nationale partij van Bengladesh
Juliaanse dag, afkorting voor een sterrenkundige datumaanduiding